Ильская:

 Ильская, Фатыйма Салиховна (1902-1984) — татарская актриса
 Ильская — станица, современный пгт Ильский, название местной железнодорожной станции